Název Surchob může znamenat:

 Surchob (přítok Pjandže) — také zvaná Kyzylsu, přítok řeky Pjandž v Tádžikistánu.
 Surchob (zdrojnice Vachše) — zdrojnice řeky Vachš v Tádžikistánu.